Een ziekenhuis in Dirksland: Het Van Weel - Bethesda Ziekenhuis Dirksland.
Een ziekenhuis in Hoogeveen: Bethesdaziekenhuis (Hoogeveen).
 Een voormalig ziekenhuis in Rotterdam: Bethesdaziekenhuis (Rotterdam).
 Een voormalig ziekenhuis in Vlissingen, waarin nu het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is gevestigd.
 Een voormalig ziekenhuis in Tiel, een van de vier fusiepartners die samen in 1982 Ziekenhuis Rivierenland vormden